El manifiesto es un álbum del rapero dominicano Henry G, lanzado el 30 de octubre de 2017 por Spinning Brain Records. La canción entró en el Libro Guinness de los récords por ser una de las canciones más largas que han sido grabadas. Al ser un rap que dura 3 horas y 26 minutos, «El Manifiesto» superó el récord anterior de 3 horas establecido por el norteamericano Michael Bostwik en 2015 con su canción «In The Garden».

La canción fue considerada como candidata a batir adicionalmente los récords de la canción con mayor número de palabras y el rap de mayor duración, además de ser el primer audiolibro cantado.

Composición 
Este maratónico sencillo consta de 60 estrofas que parten de la fe cristiana y que abarcan temas diversos como prostitución, racismo, familia, solidaridad, entre otros. Musicalmente, la pieza se vale de melodías cíclicas con cambios incidentales, ejecutadas con pianos, sintetizadores, instrumentos de viento, bajos y baterías, en la base, que le dan paso eventual a intervenciones de violines, saxofón, guitarras, ‘scratches’ y voces complementarias de Grace Migo y Enniel Ventura en los coros, además de las voces del mismo Henry G. El productor Josué Guzmán, conocido como BS El Ideólogo, también formó parte de este proyecto.

Créditos de producción

Grabación y mezcla

Estudios de grabación 

 Spinning Brain Records / New Jersey, EE.UU.
 Low Beat Studio / New Jersey, EE.UU.
 Bless Studio / Santo Domingo, RD
 Holy DJ Records / Santo Domingo, RD
 Caña Loca Studios / San Cristóbal, Venezuela
 Yohan Music Studio / La Romana, RD
 Jay Records / Valencia, España

Mezcla y masterización 
Mervin Rijo - Low Beat Studio

Personal 

 Voz principal: Henry G
 Voces adicionales: Grace Migo, Enniel Ventura
 Letra y música: Henry González
 Arreglos y orquestación: * Mervin Rijo
 Guitarra Eléctrica: Andy Pérez, * Mervin Rijo
 Saxofón: Leonardo Berón 
 Scratch: Manuel Coronado
 Instrumentos de cuerda: Venezuela Strings Record Essamble
 Dirección de instrumentos de cuerda: Raniero Palm, Jesús David Medina
 Violines: Jesús David Medina, Ornella Hernández, Alejandra Carrillo
 Violas: Jesús David Medina, Alejandra Carrillo

Ingenieros de grabación 

 Mervin Rijo
 Henry González
 Carla Bustamante
 Josué Guzmán
 Raniero Palm
 Luis Alejandro Bermúdez
 Rubén Salas
 Yohan Gabriel Félix
 Jairo E. González

Referencias 

Récords Guinness